Paillage (siège)#Le paillage ou empaillage
Taxidermie